Шебалін Михайло Петрович (1857—1937) — російський революціонер
 Шебалін Віссаріон Якович (1902—1963) — радянський композитор